

Вишкіль — річка в Кіровській області, права притока Вятки
 Вишкіль — село, Котельницький район, Кіровська область